Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Reinhart Probst e Max Wunschig 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Bob Hewitt (quarti di finale)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (secondo turno)
 Rod Frawley /  Pavel Složil (semifinali)

 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)
 Fritz Buehning /  Bruce Manson (secondo turno)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (primo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1980